Haunstetten ist der Ortsname von:

 Augsburg-Haunstetten-Siebenbrunn, Stadtteil von Augsburg, Bayern
 Haunstetten (Kinding), Ortsteil des Marktes Kinding im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Haunstetten (Reichertshausen), Ortsteil der Gemeinde Reichertshausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern